BASF (chemieconcern), een Duits chemiebedrijf
 EMTEC, voorheen een divisie van BASF als BASF Magnetics
 BASF (platenlabel), een platenlabel uit de jaren zeventig, onderdeel van het chemieconcern